Тршић може да се односи на:

 Тршић (Лозница), насеље града Лознице, Република Србија (родно место Вука Караџића)
 Тршић (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ